Menaichmos ist der Name mehrerer antiker Personen:

 Menaichmos (Mathematiker) (4. Jahrhundert v. Chr.)
 Menaichmos von Naupaktos (5. Jahrhundert v. Chr.), Bildhauer 
 Menaichmos von Sikyon (4. Jahrhundert v. Chr.), Geschichtsschreiber
 Manaichmos (abweichende Namensform), Philosoph (Platoniker; Lebenszeit unbekannt)